Artúr király a briton király. 
 Artúr király film (2004)
 King Arthur a magyar NeoCore Games stratégiai- és szerepjátéka (2009)